Sydturkiska språk kan syfta på:

Sydvästturkiska språk – en undergrupp av turkspråken
Sydöstturkiska språk – en undergrupp av turkspråken

Se även 
Östturkiska